Le gouvernement Chivite est le gouvernement de la Communauté forale de Navarre depuis le , durant la X législature du Parlement de Navarre. Il est présidé par María Chivite.

Historique 
Dirigé par la présidente María Chivite, ce gouvernement est constitué d'une coalition allant de la gauche et des nationalistes de gauche au centre gauche entre le Parti socialiste de Navarre-PSOE (PSN-PSOE), Geroa Bai et Podemos. Ensemble, ils disposent de 22 députés du 50, soit 44 % des sièges du Parlement de Navarre.

Il est formé à la suite des élections navarraises du  qui voient la montée du PSN-PSOE et de la coalition Navarra Suma, le maintien de Geroa Bai et le recul de Podemos, Euskal Herria Bildu et Izquierda-Ezkerra au parlement régional.

Composition

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections au Parlement de Navarre de 2019
 Parlement de Navarre

Liens externes 
 Composition du gouvernement sur le site de Navarre.

Chivite
Navarre